Opéra-comique (deutsch: Komische Oper), Opéra-Comique bzw. Opera Comique steht für:

 Opéra-comique (Werkgattung), eine Gattung der Oper, Frankreich, 17. bis 19. Jahrhundert
 Opéra-Comique (Paris), ein Theater in Paris
 Opera Comique (London), ein ehemaliges Theater in London

Komische Oper steht für:
 die deutsche Variante der Opéra-comique (Werkgattung), seltener auch der Opera buffa
 Komische Oper Berlin, Opernhaus in Berlin
 Alte Komische Oper Berlin, nach Kriegsschäden abgerissenes Musiktheater in Berlin
 Ringtheater, ehemaliges Opernhaus in Wien
 eine Zeichentrickreihe von Curt Linda, welche verschiedene bekannte Opern parodierte (auch gelaufen unter dem Titel Opera presto)